Okręty US Navy o nazwie USS  "Parche":
 Pierwszy "Parche" (SS-384) był okrętem podwodnym typu Balao, który był w służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi "Parche" (SSN-683) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który był w służbie w latach 1974 - 2004.
Parche